«М3ГАН 2.0» () — будущий американский научно-фантастический фильм ужасов, продолжение картины 2023 года «М3ГАН» режиссёра Джерарда Джонстоуна. Главные роли в нём сыграют Эллисон Уильямс и Вайолет МакГроу. Премьера картины запланирована на 17 января 2025 года.

Сюжет 
Гениальный роботехнолог по имени Джемма, чтобы не заботиться самой о недавно осиротевшей племяннице Кэйди, поручает это механическому помощнику — кукле-роботу М3ГАН, которых разрабатывала как лучшего друга для детей и главного помощника для родителей. Однако кукла оказывается безжалостным убийцей.

В ролях 
 Эллисон Уильямс
 Вайолет МакГроу

Производство и премьера 
В ноябре 2022 года стало известно, что у фильма «М3ГАН», который на тот момент только готовился к показу, может появиться сиквел. Премьера «М3ГАН» состоялась в январе 2023 года. На фоне большого коммерческого успеха продолжение было официально заказано. Известно, что Эллисон Уильямс и Вайолет МакГроу вернутся к своим ролям, Уильямс будет продюсером вместе с Джейсоном Блумом и Джеймсом Ваном, а сценарий напишет Акела Купер.

Премьера фильма запланирована на 17 января 2025 года.

Примечания 

Фильмы США 2025 года
Фильмы ужасов США
Научно-фантастические фильмы ужасов
Фильмы Blumhouse Productions
Фильмы об искусственном интеллекте
Фильмы, спродюсированные Джейсоном Блумом
Фильмы Universal Pictures